Spojení písmen D a R může mít různé významy:

DR 
 DR – veřejnoprávní provozovatel rozhlasového a televizního vysílání v Dánsku (původně Danmarks Radio)
 AL-DR – kód ISO 3166-2 pro okres Durrës
 Zkratka pro Dominikánskou republiku, stát nacházející se v Karibiku na ostrově Hispaniola
 Zkratka pro Deutsche Reichsbahn – německé železnice v letech 1920–1949
 Zkratka pro Deutsche Reichsbahn – železnice v NDR v letech 1949–1994
 Zkratka pro Deník Referendum

Dr. 
 doktor
 Dornfelder – zkratka pro odrůdu vinné révy

Externí odkazy